Суперкубок Англии по футболу 2005 () — 83-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. Матч состоялся 7 августа 2005 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. В нём встретились «Челси», чемпионы Премьер-лиги сезона 2004/05, и «Арсенал», обладатели Кубка Англии 2005 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Челси».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2004/2005
 Кубок Англии по футболу 2004/2005

2005
Футбол в Англии в сезоне 2005/2006
Суперкубок Англии 2005
Суперкубок Англии 2005
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 7 августа
Август 2005 года
2005 год в Уэльсе